Csath oder Csáth ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie von Csath (* 1941), deutsche Künstlerin
 Emöke Csath, ungarische Komponistin
 Géza Csáth (1888–1919),  ungarischer Schriftsteller, Dramatiker, Musikkritiker und Psychiater, 
 Magdolna Csath (* 1943), ungarische Wirtschaftswissenschaftlerin